Gvardéiskoie (Txetxènia), localitat de Txetxènia, a Rússia
 Gvardéiskoie (Pervomàiskoie), localitat de Crimea, a Rússia
 Gvardéiskoie (Simferòpol), localitat de Crimea, a Rússia